Boris Godunow ist der Name folgender Personen:

* Boris Godunow (1552–1605), Zar und Großfürst von Russland

Boris Godunow ist der Titel folgender Werke:
 Boris Godunow (Drama), Drama von Alexander Puschkin (1825)
 Boris Godunow (Oper), Oper von Modest Mussorgski (1874)
 Boris Godunow (1954), sowjetischer Film von Wera Strojewa 
 Boris Godunow (1986), sowjetischer Film von Sergej Bondartschuk 
 Boris Godunow (1987), sowjetischer Film von Oleg Kostjuschenko 
 Boris Godunow (1989), französisch-spanisch-jugoslawischer Film von Andrzej Żuławski

Siehe auch:
 Boris Goudenow, Oper von Johann Mattheson (1710)